Se llama ardilla de tierra comúnmente a dos especies de ardillas de la familia Sciuridae, del género Spermophilus:

 Spermophilus elegans
 Spermophilus tridecemlineatus